Кар'є́рна ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Кар'єрна вулиця — вулиця в місті Дніпропетровськ.
 Кар'єрна вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Кар'єрна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Кар'єрна вулиця — вулиця в місті Миколаїв.
 Кар'єрна вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Кар'єрна вулиця — вулиця в місті Полтава.
 Кар'єрна вулиця — вулиця в місті Стрий.
 Кар'єрна вулиця — вулиця в місті Харків.

Вулиці